Harvard-System steht für:
 in der Astronomie eine Klassifizierung der Sterne nach dem Aussehen ihres Lichtspektrums, siehe Spektralklasse
 in wissenschaftlichen Arbeiten die Autor-Jahr-Zitierweise (sogenannte Amerikanische Zitierweise)